Ян Све́рак (; род. 6 февраля 1965, Жатец, Чехословакия) — один из наиболее успешных чешских кинорежиссёров со времён Бархатной революции (1989), актёр, продюсер и сценарист.

Биография 
Ян Сверак родился в Жатеце в семье известного сценариста и актёра Зденека Сверака. Учился производству документальных фильмов на факультете кино и телевидения пражской Академии музыкального искусства. Он и его работы получили десятки номинаций и наград, включая Оскар, Хрустальный глобус, Золотой глобус и Tokyo Grand Prix. Короткометражка «Нефтеядные» в 1989 году выиграла Почётную премию иностранных фильмов Студенческой премии Киноакадемии и Специальный приз жюри на Кинофестивале в Кракове.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Личный сайт
 Ян Сверак — профайл
 Биография Яна Сверака

Лауреаты премии «Оскар»
Выпускники Академии музыкального искусства (Прага)